Chad Ricklefs (1967-), coureur d'ultra-trails américain.
M. C. Ricklefs (1943-2019), historien australien.